Хайруллоев — фамилия; имеет женскую форму Хайруллоева.
 Хайруллоев, Сайдулло Хайруллоевич (род. 1945) — таджикский политический деятель, депутат Маджлиси Оли Республики Таджикистан первого созыва.
 Хайруллоев, Шерали Хайруллоевич (род. 1949) — военачальник Таджикистан. Министр обороны Таджикистана, генерал-полковник.